Ли, Генри ():
 Ли, Генри II (1730—1787) — американский дворянин, военный и землевладелец, член вирджинской Палаты Бюргеров, отец губернатора Вирджинии Генри Ли III и дед генерала Роберта Ли.
 Ли, Генри III (1756—1818) — американский патриот, 9-й губернатор штата Виргиния, представитель Виргинии в Конгрессе США.
 Ли, Генри Сэмбрук (1837—1883) — английский поэт и драматург.
 Ли, Генри Чарльз (1825—1909) — американский историк и общественный деятель.